Goin peut désigner :
Goin, commune du département de Kougny au Burkina Faso ;
Goin, commune du département de la Moselle en France ;
 Goin, un artiste de street art.

Voir aussi 
 Saint-Goin
 Goincourt

Homonymie de toponyme